

Geografia

Kaulitz – frazione della città tedesca di Arendsee (Altmark) (Sassonia-Anhalt)

Personalità
 Bill Kaulitz (1989) – musicista tedesco
 Tom Kaulitz (1989) – musicista tedesco